Tudhalija II., včasih tudi Tudhalija III.,  je bil kralj Hetitskega imperija (Novo kraljestvo), ki je vladal od okoli 1360 (?)  do 1344 pr. n. št. (kratka kronologija).

Življenje
Med Tudhalijevim vladanjem je Hetitski imperij  izgubil ogromno ozemlja in doživel požig svoje prestolnice Hatuše. Pod vodstvom  sposobnega Tudhalijevega sina, bodočega kralja Šupiluliume I., se je imperij opomogel in že med Tudhalijevim vladanjem osvojil nekaj izgubljenega ozemlja.

Ime
Pravo število hetitskih kraljev z imenom Tudhalija je težko ugotoviti. Prvi s tem imenom je živel že v hatskem obdobju, vendar se zanj ne vé, ali je vladal kot kralj ali ne. Eden od Tudhalijev je bil neposredni naslednik Muvatalija II., vendar je vladal pred mnogo bolj slavnim soimenjakom, katerega se pogosto šteje za ustanovitelja imperija. Tudhalija, katerega obravnava članek, se običajno šteje za drugega ali tretjega vladarja s tem imenom.

Družina
Družinsko drevo

Vira

 Horst Klengel. Geschichte des hethitischen Reiches. Brill, Leiden/Boston/Köln 1998. str. 127ff. 
 Jörg Klinger. Die Hethiter. Beck, München 2007. str. 51–53, 97. ISBN 3-406-53625-5.

Hetitski kralji
Vladarji v 14. stoletju pr. n. št.